Карачиха

 Карачиха — посёлок, Ярославский район, Ярославская область
 Карачиха — спортивный аэродром в окрестностях города Ярославль.
 Карачиха — река. Кировская область, Куменский район.

См. также 
Старая Карачиха
 Новая Карачиха